Уейский () — польская фамилия. Известные носители:

 Уейский, Каликст (?—1863) — один из руководителей отрядов польского восстания 1863 года.
 Уейский, Корнель (1823—1897) — польский поэт и публицист.
 Уейский, Томаш (1612—1689) — польский политический и церковный деятель XVII века.
 Уейский, Станислав (1891—1981) — польский военный деятель, генерал бригады Войска Польского.
 Уейский, Юзеф (1883—1937) — польский историк литературы, педагог, профессор, ректор Варшавского университета.